Louga (regio), regio in Senegal
 Louga (departement), departement in Senegal
 Louga (stad), stad in Senegal